Ясуда  - японське прізвище. Відомі носії:

 Ясуда Ая (нар. 1982) - японська саночниця, учасниця зимових Олімпійських ігор 2010.
 Ясуда Йосіхіро (нар. 1948) - японський адвокат, активіст руху за скасування смертної кари і реформу судової системи.
 Ясуда Кан (нар. 1945) - японський скульптор, створює твори в мармурі та бронзі.
 Ясуда Мітіхіро (нар. 1987) - японський футболіст, який виступає в Ередівізія за клуб «Вітесс».
 Ясуда Павло Хісао (1921-2016) - католицький прелат, архієпископ Осаки з 15 листопада 1978 по 10 травня 1997.

Топоніми 
 Ясуда (Коті)

Бізнес
 Ясуда — японський промислово-фінансовий конгломерат.